Giżyn peut désigner en Pologne :
 Giżyn, village du powiat de Myślibórz, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Giżyn, village du powiat de Pyrzyce, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Giżyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Giżyn, village de la voïvodie de Mazovie